Santos Futebol Clube peut désigner :

 Santos Futebol Clube, basé à Macapá dans l'État d'Amapá ;
 Santos Futebol Clube, basé à Manaus dans l'État d'Amazonas ;
 Santos Futebol Clube, basé à Santos dans l'État de São Paulo et sa section féminine ;

 Santos FC, ancien nom du Costa del Este FC.